

Geografia
Bures – comune francese nel dipartimento della Meurthe e Mosella, regione del Grand Est
Bures – comune francese nel dipartimento dell'Orne, regione della Normandia
Bures-en-Bray – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima, regione della Normandia
Bures-sur-Yvette – comune francese nel dipartimento dell'Essonne, regione dell'Île-de-France
Mount Bures – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea dell'Essex

Persone
 Elinardo di Bures (...-1148?) – nobile crociato francese del Regno di Gerusalemme
 Guglielmo I di Bures (...-1142) – crociato francese
 Guglielmo II di Bures (...-1158) – crociato francese, principe di Galilea e signore di Tiberiade
 Richard de Bures (...-1247) – Gran Maestro dei Cavalieri templari
 Tomáš Bureš (1978) – calciatore ceco